El Chimborazo és una muntanya de l'Equador.
 La província de Chimborazo és una de les 22 províncies de l'Equador, amb capital a Riobamba.